Der italienische Begriff Girolamini bezeichnet:

 Mitglieder des Ordens der Kongregation vom Oratorium des heiligen Philipp Neri
 den Complesso dei Girolamini in Neapel, zu dem ein Kloster mit Kirche, ein Museum und andere Nebenräume gehören.
 die Biblioteca dei Girolamini in Neapel, die ebenfalls ein Teil des genannten Complesso dei Girolamini ist.